Сарки́сов / Сарки́сова () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Саркисов, Акоп Абрамович (1907—1971) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Саркисов, Армаис Асатурович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Саркисов, Артур Сергеевич (род. 1987) — российский и армянский футболист.
 Саркисов, Арутюн Христофорович (1908—2001) — советский ветеринарный миколог, микробиолог, Герой Социалистического Труда.
 Саркисов, Ашот Аракелович (1924—2022) — советский и российский учёный, вице-адмирал.
 Саркисов, Бабкен Есаевич (1913—1999) — советский государственный и партийный деятель.
 Саркисов, Давид (род. 1982) — туркменский футболист.
 Саркисов, Донат Семёнович (1924—2000) — патологоанатом, доктор медицинских наук.
 
 Саркисов, Павел Джибраелович (1932—2012) — советский и российский физикохимик.
 Саркисов, Рафаэль Семёнович (1908—?) — деятель органов госбезопасности, полковник.
 Саркисов, Роман Александрович (род. 1977) — российский медиаменеджер.
 Саркисов, Самвел Александрович (1981) — российский дзюдоист.
 Саркисов, Саркис Артемьевич (Даниэлян; 1898—1938) — советский партийный деятель.
 Саркисов, Семён Александрович (1895—1971) — советский невроморфолог и нейрофизиолог.
 Саркисов, Сергей Эдуардович (род. 1959) — российский миллиардер.
 Саркисов, Фёдор Исаевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Саркисов, Эдуард Рачикович (род. 1971) — советский футболист и российский футбольный тренер.

Двойные фамилии 
 Тер-Саркисов, Рудольф Михайлович (1939—2016) — советский и российский учёный-промышленник.



См. также